Опёнок, или Армилля́рия ( прил. от armilla «браслет») — род пластинчатых грибов, длительное время относился к семейству трихоломовых (рядовковых). Современные систематики относят его к семейству Физалакриевые ().

Систематика и виды

Таксономическое положение

Виды

Примечания

Литература 
 Грибы СССР. — М.: Мысль, 1980.

Ссылки 
 Род Армиллариелла, или Опенок — Armillariella Karst 
 Систематика на сайте www.mycobank.org 

Физалакриевые
Роды грибов
Организмы, испускающие биолюминесцентное свечение